Le Festival Soirs au Village est un festival de musique se tenant depuis 1998 à Saint-Calais (Sarthe).

C'est Manu Dibango qui le créa, remerciant ainsi la ville qui l'a accueilli de son Cameroun natal en 1949. Organisé depuis quelques années fin juin (auparavant fin août), le festival se déroule sur 3 ou 4 jours et a lieu au cœur de la ville (sur les quais de l'Anille jusqu'en 2013, puis au Jardin Conservatoire depuis 2014). Ayant pour but l'accession par tous aux festivités, les concerts sont gratuits depuis quelques années.

Quelques grands noms de la world music (Manu Dibango, Gino Sitson, Yannick Noah...) ont figuré dans la programmation.
Aujourd'hui, la programmation est plus axée sur les musiques actuelles, et offre une affiche éclectique. François Hadji-Lazaro, Al'Tarba, Burning Heads, Sidilarsen,  Little Bob, Andréas & Nicolas, Los Tres Puntos, Skarface, Guerilla Poubelle, Tagada Jones, Kent, les Voleurs de Swing, Parabellum, Charles De Goal, Punish Yourself, Les Tit' Nassels et bien d'autres artistes ont ainsi foulé les terres calaisiennes en 18 années de festival.

Programmation 2015 
L'édition 2015 a lieu du 26 au  au Jardin Conservatoire.

Vendredi 26 juin 
 Mazarin
 Gueules d'Aminche
 City Kay

Samedi 27 juin 
 Boogers
 Vulcain
 Dancefloor Disaster

Programmation 2014 
L'édition 2014 a lieu du 27 au  au Jardin Conservatoire, un parc au cœur de la ville et sur les bords de l'Anille.

Vendredi 27 juin 
 Ropoporose
 Les Tit' Nassels
 Al'Tarba feat DJ Nix'on
 [TRAP]

Samedi 28 juin 
 Irie Ites
 Bob's not dead
 Lucien Chéenne
 Sidilarsen
 Guerilla Poubelle

Liens externes 

Soirs au Village
Culture dans la Sarthe